Ломас де Сан Мигел има више значења:

 Ломас де Сан Мигел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас де Сан Мигел (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику